Пентха́ус:
 Пентхаус — особняк на крыше небоскрёба или отделённая площадь на верхнем этаже здания.
 Penthouse — эротический журнал.
 Пентхаус — южнокорейский телесериал 2020 года.